Kahr ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Kahr (* 1965), österreichischer Musikproduzent, DJ und Komponist
Charlotte Kähr (* 2001), Schweizer Handballspielerin
Claudia Kahr (* 1955), österreichische Juristin und Richterin am Verfassungsgerichtshof
Elke Kahr (* 1961), österreichische Politikerin (KPÖ)
Gustav von Kahr (der Ältere) (1833–1905), deutscher Jurist
Gustav von Kahr (1862–1934), parteiloser bayerischer Ministerpräsident
Heinrich Kahr (1888–1947), österreichischer Mediziner
Jim Kahr (* 1952), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger

Michael Kahr (* 1975), österreichischer Jazzmusiker und Musikwissenschafter 

und steht für
 ein altes Volumenmaß, siehe Kahr (Einheit)
 Kahr (Grebenau) (420 m), Berg im Vogelsbergkreis bei Grebenau -  Udenhausen

Siehe auch
Kar
Kaar
Car